

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Budwieć – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby
 Budwieć – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby